Алиха́н Саме́дов (; 27 апреля 1964, Сумгаит, Азербайджанская ССР) — азербайджанский музыкант, исполнитель азербайджанских народных песен на балабане. Народный артист Азербайджана (2018).

Биография 

Алихан Самедов родился в Сумгаите в 1964 году в семье музыканта из Лерикского района Азербайджана. Начальное образование он получил в Сумгаите (1971—1979). Продолжил обучение в музыкальной школе имени Самеда Вургуна и школе музыки имени Наримана Нариманова. В 1986 году он поступил в Азербайджанский государственный педагогический институт, который и окончил в 1990 году. Прославился виртуозной игрой на азербайджанском духовом инструменте балабане, разновидности дудука. C 1993 года по настоящее время проживает в Турции, являясь музыкальным директором Кадыкейского Центра изучения фольклора. Преподает на факультете фольклора Eyuboglu Educational Institutions, является ответственным редактором программ по Азербайджану в телекомпаниях Samanyolu (STV) и Entertaiment TV.

Выступал с концертными программами в Германии, Франции, Японии, Испании, Сингапуре, Македонии, Косове, Румынии, Греции и Болгарии.

В творческом репертуаре Алихана Самедова использованы народные песни, популярные песни азербайджанских композиторов Тофика Кулиева и Алекпера Тагиева, в частности его известная музыкальная композиция «Сен гельмез олдун» («Ты не пришла»).

Готовится к изданию книга Алихана Самедова «Метод балабана».

27 мая 2018 года распоряжением Президента Азербайджана Алихану Самедову "За заслуги в развитии азербайджанской культуры" было присвоено почетное звание Народный артист Азербайджанской Республики.

Хобби 
Увлекается шахматами, обучает детей шахматам в начальной школе Erenkoy First School в Стамбуле.

Призы и награды 
 Folk Dances — The Best Music, Стамбул, 1993.
 The Best Music & The Best Musician Польша, 1996.
 Специальная награда турецкой газеты «Milliyet», Стамбул, 1997.
 Mine Akça, Стамбул, 2004.
 За музыкальное творчество, фонд «Yaşam müzik», Стамбул, 2005.
 Медаль имени академика Юсифа Мамедалиева, Азербайджан, 2007.

Примечания

Ссылки

Видеоссылки 
 Алихан Самедов исполняет песню «Today is History».
 Алихан Самедов исполняет песню «Азербайджан маралы».
 Алихан Самедов исполняет песню «Губанын аг алмасы».
 Алихан Самедов исполняет песню «Дилберим».
 Алихан Самедов исполняет песню «Сары Гялин».
 Алихан Самедов исполняет песню «Сен гельмез олдун».
 Алихан Самедов в сборнике «Buddha Bar VIII»

Аудиоссылки 
 Alihan Samedov on Last.FM

Альбомы 
 «The Land of fire: Music of Azerbaijan»
 «Balaban»
 «Sizi»
 «Nale»
 «Alihan Samedov Collection»
 «Bosphorus night»
 «Balaban Türküler»
 «Cafe Anatolia»
 «The sound of soul»
 «Made in Turkey»
 «Asian garden»
 «The Professionals»
 «SIDDHARTA»

Певцы и певицы Азербайджана
Выпускники Азербайджанского педагогического университета
Народные артисты Азербайджана